Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3—4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 400 метров являлась Наталья Пигида из Украины, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 30 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 4 марта 2017 года. Лидер мирового сезона Леа Шпрунгер показала лучшее время в предварительных забегах и в полуфинале. В решающем забеге она вышла вперёд и уверенно бежала на первой позиции более 300 метров. Однако на заключительном вираже силы стали покидать её, чем сумели воспользоваться соперницы. Серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года француженка Флория Гей завоевала первое индивидуальное золото в карьере с личным рекордом 51,90. Второй финишировала Зузана Гейнова, третьей — Юстина Свенти. Шпрунгер оказалась лишь на пятой позиции.

Примечания

Ссылки 
 

бег